Pasquay steht für:

 Wolfgang Pasquay (1931–2006), deutscher Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Ernest & Charles Pasquay, Dampfziegelei in Wasselonne/Elsass